Usch kan syfta på:

 Usch (punkband) – ett svenskt punkband

Geografi

Polen

 Usch (Netzekreis) eller Deutsch Usch – det tyska namnet för en stad i Storpolens vojvodskap i Polen, se Ujście.

Tyskland

 Usch, Bitburg-Prüm – en kommun i Verbandsgemeinde Bitburger Land, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Tyskland.